KPK je lahko:
 Komisija za preprečevanje korupcije Republike Slovenije
 klasična prašičja kuga
 Kanadski poljski kongres

Znanost
 Kemijska potreba po kisiku, merilo onesnaženosti voda

Kratice